Il doppio maschile  del torneo di tennis Ordina Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jeff Coetzee e Rogier Wassen hanno vinto in finale 3-6, 7–6(5), [12-10] contro Martin Damm e Leander Paes.

Teste di serie

  Martin Damm /  Leander Paes (finale)
  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (primo turno)

  Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (campioni) 
  Jaroslav Levinský /  David Škoch (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2007
ATP Tour 2007